Planty, een gemeente in Frankrijk
 Planty, een park in Krakau, Polen